Sahne steht für:

 den fetthaltigsten Teil der Milch, siehe Rahm
 Schlagsahne

Siehe auch:
 Saane (Begriffsklärung)